Dynamo Sankt Petersburg ist der Name folgender Sportvereine aus Sankt Petersburg:

 BK Dynamo Sankt Petersburg, Basketball
 FK Dynamo Sankt Petersburg, Fußball
 HK Dynamo Sankt Petersburg, Eishockey
 MFK Dynamo Sankt Petersburg, Futsal